Das Golfturnier der Frauen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro zwischen dem 17. und 20. August 2016 im Campo Olímpico de Golfe ausgetragen. Insgesamt nahmen 60 Athletinnen aus 34 Nationen teil.

Erstmals seit 112 Jahren wurde wieder um olympische Medaillen im Golf gespielt. Zuletzt war die Sportart Teil der Spiele 1904 in St. Louis. Für die Damen war es sogar erst das zweite Mal, dass Golf im Programm war, davor zum bisher einzigen Mal 1900 in Paris. Erste Olympiasiegerin nach dieser langen Zeit wurde die Südkoreanerin Park In-bee, vor Lydia Ko und Feng Shanshan. Ermittelt wurde die Siegerin über vier Runden à 18 Loch auf dem Par-71-Platz.

Die Ergebnisse des Turniers flossen in die offizielle Weltrangliste ein.

Endergebnis

Weblinks 

 Einzel Frauen

Golf-Einzel